Kóny, een Hongaarse gemeente
 Joseph Kony, een Oegandees verzetsstrijder